Мэтт Рид:
 Рид, МэттРид, Мэтт (род. 1986) — канадский хоккеист.
 Рид, Мэтт (род. 1990) — австралийский теннисист.